Мург:

 Мург — коммуна в Германии.
 Мург (нижний приток Рейна) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, Северный Шварцвальд.
 Мург (верхний приток Рейна) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, Южный Шварцвальд.

Персоналии 
 Мург, Томас (род. 1994) — австрийский футболист.